Svizzera
 Chiesa dei Santi Maccabei a Bedretto
 Chiesetta dei Santi Maccabei a Quinto